Plaats in Indonesië
 Woro (Kragan), een plaats in het regentschap Rembang in de provincie Midden-Java
 Woro (Kepoh Baru), een plaats in het regentschap Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Woro (Mada Pangga), een plaats in het regentschap Bima in de provincie West-Nusa Tenggara